Вутирас — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вутирас, Димостенис (1872 Константинополь — 27 марта 1958 Афины) — видный греческий прозаик Межвоенного периода.
 Вутирас, Ян Христофорович (1914—1976) — советский оперный певец (баритон) и педагог.